Augustin kan syfta på:

 Augustin – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Augustin (sång) – Sveriges bidrag till Eurovision Song Contest 1959
 Augustin, roi du Kung-fu – en fransk film från 1999 i regi av Anne Fontaine
 Augustine (artist) – Fredrik Gustafsson (född 1996), en svensk sångare och låtskrivare
 Augustinerorden – en samlingsbeteckning för olika katolska ordnar som följer augustinregeln
 Oh du lieber Augustin – en folkvisa från Wien

Geografi
 Augustine Islands – öar i provinsen British Columbia

Se även
 St. Augustine – flera